Дмитрий Савицкий:
 Савицкий, Дмитрий Болеславович (1893—1948) — советский архитектор.
 Савицкий, Дмитрий Владимирович (род. 1971) — соучредитель и генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь».
 Савицкий, Дмитрий Петрович  (1944—2019) — русский писатель, поэт, ведущий передачи «49 минут джаза» на радио «Свобода».